Bloomsbury kan syfta på:

 Bloomsburygruppen – en grupp engelska intellektuella verksamma omkring 1905–1939
 Bloomsbury Gang – en politisk grupp 1765 kring den lokale jordägaren John Russell, 4:e hertig av Bedford
 Bloomsbury Publishing – ett brittiskt förlag

Geografi

 Bloomsbury, London – ett område i centrala London
 Bloomsbury, Shropshire – en by, nordöst om Telford  i Shropshire
 Bloomsbury, New Jersey – New Jersey, USA
 Bloomsbury Mountain – ett berg i Kanada